

Persone
 Alex Pinardi (1980) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Nadia Pinardi (1956) – oceanografa e accademica italiana
 Umberto Pinardi (1928) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo mediano o difensore

Altro
 Tettoia Pinardi – luogo di Torino dove san Giovanni Bosco fondò il suo primo oratorio